Waliulin bzw. Waliullin ist der Familienname folgender Personen: 

 Asat Nasipowitsch Waliullin (* 1990), russischer Handballspieler
 Rustam Waliullin (* 1976), belarussischer Biathlet